Луи Лотарингский (Луи де Лоррен, ; также: Людовик Лотарингский) — имя нескольких французских аристократов, в основном из Лотарингского дома и его младших ветвей (Гизов и других):
  (ок. 980 — после 1012) — сын Карла I Лотарингского, последний законный наследник Каролингов
 Луи Лотарингский (1500—1528) — епископ Верденский, граф де Водемон
 Луи I Лотарингский (1527—1578) — епископ Труа, Альби, архиепископ Санса, князь-епископ Меца, кардинал, племянник предыдущего
 Луи II Лотарингский (1555—1588) — архиепископ Реймский, кардинал, племянник предыдущего
 Луи III Лотарингский (1575—1621) — архиепископ Реймский, кардинал, племянник предыдущего
 Луи Лотарингский (1622—1654) — герцог де Жуайез и принц де Жуанвиль, племянник предыдущего
 Франсуа Луи Лотарингский (1623—1694) — граф д’Аркур, граф де Рьё, Рошфор и Монлор, маркиз де Мобек и барон де Абени, четвероюродный брат предыдущего
 Луи Лотарингский (1641—1718) — граф д’Арманьяк, двоюродный брат предыдущего
 Луи Жозеф Лотарингский (1650—1671) — 7-й герцог де Гиз, сын герцога де Жуайеза
 Луи Лотарингский (1692—1743) — принц де Ламбеск, внук графа д’Арманьяка
 Шарль Луи Лотарингский (1696—1755) — граф де Марсан, двоюродный дядя предыдущего, племянник графа д’Арманьяка
 Луи Камиль Лотарингский (1725—1780) — последний граф де Марсан, принц де Марсан, сын предыдущего
 Луи-Шарль Лотарингский (1725—1761) — принц де Ламбеск и граф де Брионн, сын принца Луи де Ламбеска, троюродный племянник предыдущего